Lintusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lintusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,57, long 26,79),  (0 ha)
 Lintusaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 61,99, long 25,67), 
 Lintusaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (0 ha)
 Lintusaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (1 ha)
 Lintusaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä),  (0 ha)
 Lintusaari (ö i Kyyjärvi),  (3 ha)
 Lintusaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,11, long 24,67), 
 Lintusaari (ö i Mellersta Finland, sjön Saarijärvi),  (18 ha)
 Lintusaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (0 ha)
 Lintusaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax,  (0 ha)
 Lintusaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (0 ha)
 Lintusaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,27, long 25,95),  (0 ha)
 Lintusaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,02, long 29,46),  (7 ha)
 Lintusaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,23, long 29,25),  (0 ha)
 Lintusaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (0 ha)
 Lintusaari (ö i Kannonkoski, Lintuselkä),  (4 ha)
 Lintusaari (ö i Kannonkoski, Vuosjärvi),  (34 ha)
 Lintusaari (ö i Viitasaari, Ylä-Keitele),  (6 ha)
 Lintusaari (ö i Södra Karelen), Imatra,  (13 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar